Крвава недеља односи се на следеће историјске догађаје:
 Крвава недеља (1887), насиље у Лондону 13. новембра 1887.
 Крвава недеља (1900), дан када је погинуло много војника о Бурском рату 18. фебруара 1900.
 Крвава недеља (1905), насиље у Санкт Петербургу 22. јануара 1905.
 Крвава недеља (1913), покољ Ираца у Даблину од стране британских војника 31. августа 1913.
 Мариборска крвава недеља, покољ Немаца од стране Словенаца у Марибору 1919.
 Алтонска крвава недеља, сукоб нациста и љевичара на улицама немачког града Алтона 17. јула 1932.
 Бломбершка крвава недеља, погром Немаца од стране Пољака на почетку Другог светског рата 1939.
 Крвава недеља (1972), покољ Ираца у Дерију од стране британских војника 30. јануара 1972.
 Крвава недеља (филм)
 Крвава недеља (1939)